Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2017./18. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad, a sudjelovalo je ukupno 50 klubova.

Istok

Jug

Zapad

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2017./18.
 2. HNL 2017./18. 
 4. rang HNL-a 2017./18. 
 5. rang HNL-a 2017./18. 
 6. rang HNL-a 2017./18. 
 7. rang HNL-a 2017./18. 
 8. rang HNL-a 2017./18. 
 Hrvatski nogometni kup 2017./18.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2017./18. 3. HNL 
 hns-cff.hr, 3. HNL Istok 
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug  
 hns-cff.hr, 3. HNL Jug 
 soccerway.com, 3. HNL 2017./18. 
  

 

2017-18 
 3